Wysoki Most (Podlachië)
 Wysoki Most (Koejavië-Pommeren)